Piotr Szczotka (ur. 17 czerwca 1981 w Jarosławiu) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, reprezentant Polski (2011), pięciokrotny mistrz kraju.

Starszy brat – Grzegorz Szczotka, także grał w koszykówkę.

Pełnił funkcję kapitana reprezentacji Polski, podczas mistrzostw Europy w 2011, rozegranych na Litwie.

Od 2012 certyfikowany trener przygotowania motorycznego w  eurocupowym klubie Asseco Gdynia.Trener klasy drugiej w koszykówce oraz trener personalny.

Osiągnięcia jako trener przygotowania motorycznego:

Mistrz Polski 2011/2012 koszykówka,

Brązowy medalista  2018/2019 koszykówka,

Finalista pucharu polski 2018/2019,

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  5-krotny mistrz Polski (2003, 2009, 2010, 2011, 2012)
 Zdobywca Superpucharu Polski (2010)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2004, 2009)
 Superpucharu Polski (2011, 2012)
 Ćwierćfinalista Euroligi (2010)
 Uczestnik rozgrywek:
 Euroligi (2008–2013)
 FIBA EuroCup Challenge (2002/03)
VTB (2011/2013)

 Indywidualne 
 2-krotnie najlepszy obrońca PLK (2011, 2012)
 Najlepszy w obronie PLK według dziennikarzy (2011)
 II piątka PLK według dziennikarzy (2011)
 Sportowiec Roku Gdyni (2013)

 Reprezentacja
 Uczestnik Eurobasketu (2011)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Statystyki zawodnika 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Asseco Prokom Gdynia 
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Unii Tarnów
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Astorii Bydgoszcz
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Noteci Inowrocław
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Jarosławiu (Polska)